Гекконообразные  — подотряд пресмыкающихся отряда чешуйчатых. 

Общей чертой гекконообразных является отличающийся от других ящериц кариотип и особая мышца в районе уха. В большинстве случаев отсутствует скуловая дуга. Язык мясистый, толстый и не раздвоенный.

Многочисленные активные по ночам виды способны перекликиваться с помощью звуков.

Классификация 
В составе кроновой группы гекконообразных выделяется 7 семейств, взаимоотношения между которыми можно отобразить следующим образом:

 Инфраотряд 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Инфраотряд 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство  

На сегодняшний день известно более 1000 видов гекконообразных в примерно 100 родах.

Филогения и эволюция 
Согласно филогенетическому определению Bauer, 2020, гекконообразные являются наименьшей кроновой группой, включающей геккона токи (Gekko gecko), пятнистого леопардового эублефара (Eublepharis macularius) и чешуенога . По оценке Gamble et al., 2011, кроновая группа гекконообразных возникла около 143,5 млн лет назад, в берриасском ярусе раннемеловой эпохи. Гекконообразные и все вымершие ящерицы, более близкие к ним, чем к любой другой кроновой группе, входят в состав тотальной группы , или Pan-Gekkota.

Ниже представлена кладограмма, отражающая современные представления о филогении гекконообразных:

Примечания 

Ящерицы